Nanny kan avse:

Nanny (barnflicka) – en barnflicka, ibland bara använt om hon har utbildning för sitt arbete
International Nanny Association – en ideell organisation som bildades 1985 för barntillsyn i hemmet
The Nanny – en amerikansk komisk TV-serie (1993–1999)
The Nanny (BBC) – en TV-serie från BBC (1981–1983)
Supernanny – en brittisk TV-serie
Nanny (namn) – ett namn
TT Nanny – en oljetanker byggd i Uddevalla
Nannyjouren – ett TV-program